Sławno (stad)
 Sławno (gemeente in powiat Opoczyński)
 Sławno (gemeente in powiat Sławieński)
 Sławno (Łódź)
 Sławno (district), woiwodschap West-Pommeren